Trutkobbarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Trutkobbarna, Kimitoön, Åboland, 
 Trutkobbarna, Raseborg, Nyland, 
 Trutkobbarna, Kyrkslätt, Nyland,

Se även
Trutkobben
Trutkobban
Trutkobbar
Trutklobben
Trutklobbarna
Trutkläppen
Trutkläpparna

Robotskapade Finlandförgreningar